Sweeney Todd - The Demon Barber of Fleet Street kan syfta på

 Sweeney Todd (musikal)
 Sweeney Todd (film)

Se även 
Sweeney Todd